Санжеев:

 Санжеев, Гарма Данцаранович (1902—1982) — советский филолог-монголовед.

См. также 
 Санжиев
 Санжейка